Jméno Těšovice nese více sídel:
 Těšovice (okres Sokolov) – obec v okrese Sokolov
 Těšovice (okres Prachatice) – obec v okrese Prachatice
 Těšovice (Srbice) – část obce Srbice v okrese Domažlice